Erdélyi Tamás (1937–), gépészmérnök 
 Erdélyi Tamás, Tommy Ramone (1949–2014) születési neve, magyar származású amerikai zenész
 Erdélyi Tamás (1953–2017), magyar sakkozó 
 Erdélyi Tamás (1961–), magyar matematikus professzor 
 Erdélyi Tamás (?–), magyar jégkorongozó hátvéd